Stati Uniti d'America
 Salida – census-designated place della Contea di Stanislaus, California
 Salida – capoluogo della Contea di Chaffee, Colorado